

Littérature 

 The Wanderer est un poème anglo-saxon du .
 The Wanderer est un roman de Fanny Burney paru en 1814.
 The Wanderer est un roman de Fritz Leiber paru en 1964.
 The Wanderers est un roman de Richard Price paru en 1974, traduit en français sous le titre Les Seigneurs.
 Wanderer est un roman de Sarah Léon paru en 2016.
  est un journal catholique américain

Musique 
 Der Wanderer  (opus 4. N° 1, catalogue : D 493) est un lied de Franz Schubert, pour une voix et piano, sur un poème de Georg Philipp Schmidt von Lübeck (composé en 1816, rév. 1821).
 Fantaisie Wanderer, opus 15, D. 760 est une œuvre de Schubert composée en 1822.
 The Wanderer est un album de Donna Summer paru en 1980.
 The Wanderer est une chanson de Dion parue en 1961.
 The Wanderer est une chanson de U2 avec Johnny Cash au chant parue en 1993 sur l'album Zooropa.
 Wanderer est un album de Cat Power sorti en 2018.

 Le trio Wanderer est une formation de musique de chambre.
 The Wanderers est un groupe de rock français formé par Philippe Almosnino, Benjamin Sportès et Eduardo Leal de la Gala.
 Wanderer, est une chanson du groupe de viking metal finlandais Ensiferum.
 Wanderer (le Voyageur) est le nom que prend Wotan dans l'opéra Siegfried de Richard Wagner.

Sport 

 Le Wanderers Football Club est un club de football anglais du .
 Le Bolton Wanderers Football Club est un club de football anglais.
 Le Wolverhampton Wanderers Football Club est un club de football anglais.
 Le Wycombe Wanderers Football Club est un club de football anglais.
 Le Bray Wanderers Association Football Club est un club de football irlandais.
 Le Sliema Wanderers Football Club est un club de football maltais.
 Le Montevideo Wanderers Fútbol Club est un club de football uruguayen.
 Les Wanderers de Montréal sont une équipe de hockey sur glace canadienne.
 Le Western Sydney Wanderers Football Club est un club australien de football.
 Le Wanderers Rugby Club est un club namibien de rugby à XV.

Autres 
 Wanderer est un navire américain lancé en 1857 ;
 Wanderer est un fabricant allemand de voitures, de motocyclettes et de vélos ;
 Wanderer est un jeu vidéo sorti sur Atari ST en 1987 ;
 The Wanderer est un film américain de William Wolbert sorti en 1916 ;
 The Wanderers est un film américain de Philip Kaufman d'après le roman homonyme de Richard Price, sorti en 1979, sous le titre Les Seigneurs en France ;
 The Wanderer est un journal catholique américain.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre